Это список сезонов команды НБА «Вашингтон Уизардс».

Таблица символов

Сезоны

Статистика за всё время 
Статистика, откорректированная по состоянию на конец сезона .

Примечания

Ссылки 
 NBA History, nba.com. NBA Media Ventures, LLC. Retrieved 2009-09-06.
 Washington Wizards, basketball-reference.com. Sports Reference LLC. Retrieved 2009-09-06.
 Playoff Index, basketball-reference.com. Sports Reference LLC. Retrieved 2009-09-06.

Вашингтон Уизардс
Вашингтон Уизардс